Klaproos, een plantengeslacht
 Parkinson Magazine, voorheen Papaver geheten, tijdschrift van de Parkinson Vereniging
 Papaver (muziekgroep), een Vlaamse groep die folkmuziek maakt